Hoboken steht für:
 Hoboken-Verzeichnis (kurz Hob.), Werkverzeichnis der Kompositionen von Joseph Haydn

Hoboken ist der Name folgender Orte:

 Hoboken (Antwerpen), Stadtteil von Antwerpen, Belgien

in den Vereinigten Staaten:
 Hoboken (Alabama)
 Hoboken (Georgia)
 Hoboken (Kalifornien)
 Hoboken (New Jersey), im Hudson County

van Hoboken ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony van Hoboken (1887–1983), niederländischer Musikwissenschaftler
 Eva van Hoboken (1905–1987), deutsche Schriftstellerin 

Siehe auch:
 Hoboken Hollow, US-amerikanischer Film von Glen Stephens (2005)